Dornemann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Heinrich Dornemann (1682–1753), deutscher Mathematiker und Pädagoge 
 Hans Dornemann (1898–1933), deutscher Verbandsfunktionär 
 Luise Dornemann (geborene Luise Fremy; 1901–1992), deutsche Funktionärin der Frauenbewegung
 Michael Dornemann (* 1945), deutscher Industriemanager 

Siehe auch:
 Dörnemann